Engels voetbalkampioenschap 1958/59 - ook bekend als Premier League
 Premier League 1959 (Ghana)